Berkshire har flere betydninger:

 Berkshire – et engelsk county.
 Berkshire County – et county i Massachusetts.

Se også
 Berkshire Hathaway – en amerikansk virksomhed.